Kaski – dystrykt w Nepalu
 W Polsce 
 Kaski – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice 
 Kaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Kaski – gromada